Эльчи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эльчи, Тахир (1966—2015) — курдский адвокат и правозащитник, председатель Коллегии адвокатов Диярбакыра.
 Эльчи, Шерафеттин (1938—2012) — турецкий юрист, политик и государственный деятель курдского происхождения.